Константин Маслов:
 Маслов, Константин Ипполитович (1895—1939) — прокурор Московской области и Москвы.
 Маслов, Константин Васильевич (1892—1938) — советский военачальник, военный лётчик, комдив.